Horkel ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Horkel  (1769–1846), deutscher Mediziner, Pflanzenphysiologe und Botaniker
Johannes Horkel (1820–1861), deutscher Philologe und Schulleiter
 Wilhelm Horkel (1909–2012), deutscher evangelischer Pfarrer, Schriftsteller sowie Dichter